

Cinema
 La fiera delle illusioni (Nightmare Alley) - film del 1947 diretto da Edmund Goulding
 La fiera delle illusioni - Nightmare Alley (Nightmare Alley) - film del 2021 diretto da Guillermo del Toro

Letteratura
 Nightmare Alley - romanzo del 1946 scritto da William Lindsay Gresham